Рой Роуленд (; 31 декабря 1910 года — 29 июня 1995 года) — американский кинорежиссёр, более всего известный картинами 1940-50-х годов.

Роуленд начал карьеру в кино в начале 1930-х годов на студии «Метро-Голдвин-Майер», «где стал ставить короткометражные фильмы, а в 1943 году перешёл к полнометражному кино». Роуленд не входил в число «самых высокопоставленных режиссёров студии, но на него можно было положиться при создании качественных картин категории В — которые на MGM были часто лучше, чем фильмы категории А на других студиях — а порой он ставил и фильмы категории А в различных жанрах».

«Достойными примерами творчества Роуленда стали мелодрамы „Потерянный ангел“ (1943) и „У нас растёт нежный виноград“ (1945). Его самой знаменитой работой 1950-х годов (хотя определённо не самой коммерчески успешной) была замысловатая музыкальная фэнтези по сценарию Доктора Сьюза „5000 пальцев доктора Т.“ (1953)». «Он также был режиссёром жёсткого динамичного фильма „Полицейский-мошенник“ (1954), одного из немногих фильмов студии MGM, которые можно отнести к жанру фильм нуар». Другими наиболее популярными фильмами Роуленда в стиле нуар стали «Место преступления» (1949) и «Свидетель убийства» (1954).

Биография 
Рой Роуленд родился 31 декабря 1910 года в Нью-Йорке в еврейской семье из России. Роуленд изучал юриспруденцию в Университете Южной Калифорнии, после чего поступил на работу в отдел сценариев студии «Метро-Голдвин-Майер».

В начале 1930-х годов Роуленд стал работать режиссёром короткометражных фильмов на студии MGM. Он ставил отдельные фильмы образовательных и криминальных сериалов, а также поставил практически все короткометражные комедии с участием комика Роберта Бенчли.

В 1943 году Роуленд был повышен до режиссёра полнометражных фильмов, проработав по контракту со студией до 1958 года (с перерывом в 1952-53 годах).

Первой заметной картиной Роуленда стала мелодрама «Потерянный ангел» (1943) с Маргарет О’Брайен и Джеймсом Крейгом, которая рассказывает о сироте, воспитанной в соответствии с научными принципами в закрытом научном учреждении, которая в определённый момент сталкивается с реальным миром. Следующим удачным фильмом режиссёра стала политическая сатира «Чужой в городе» (1943), в которой молодой адвокат ведёт борьбу с коррупцией в небольшом американском городке. Следующим наиболее успешным фильмом Роуленда стала семейная мелодрама «У нас растёт нежный виноград» (1945) с Эдвардом Робинсоном в роли фермера, любовно воспитывающего дочь (Маргарет О’Брайен) в сельском Висконсине в годы Второй мировой войны. До конца 1940-х годов Роулэнд поставил ещё два заметных фильма в жёстком стиле — боксёрскую драму «Убийца МакКой» (1947) с участием Микки Руни, Брайана Донлеви и Энн Блит, а также нуаровую криминальную драму «Место преступления» (1949) с участием Вэна Джонсона в роли полицейского детектива, расследующего убийство своего коллеги.

В начале 1950-х годов Роуленд поставил две музыкальные комедии с участием Джейн Пауэлл — «Две недели с любовью» (1950) и «Валиться с ног» (1955), а также семейную музыкальную фэнтези-мелодраму по сценарию известного детского автора Доктора Сьюза «5000 пальцев доктора Т.» (1953).

В середине 1950-х годов Роуленд поставил три фильма нуар — «Полицейский-мошенник» (1954), «Свидетель убийства» (1954) и «Клевета» (1957). Фильм «Полицейский-мошенник» (1954) с участием Роберта Тейлора, Джанет Ли и Джорджа Рафта рассказывает о нечистоплотном копе, который после того, как его младшего брата — честного полицейского — убивает мафия, выслеживает и уничтожает руководителей преступной группировки, защитив тем самым честь и доброе имя семьи. В картине «Свидетель убийства» (1954) молодая женщина (Барбара Стэнвик) в окно своей квартиры случайно видит убийство в доме напротив. Она заявляет об этом в полицию, после чего становится объектом преследования со стороны убийцы (Джордж Сэндерс), при этом полиция отказывается ей поверить и провести квалифицированное расследование. В центре внимания фильма «Клевета» (1957) находится бесчестный владелец бульварного журнала (Стив Кокран), который ради поднятия тиража своего издания решает оклеветать добропорядочного популярного ведущего детской телепередачи (Вэн Джонсон).

Мелодрама «Эти дикие годы» (1956) рассказывает о мужчине средних лет, который отправляется на поиски сына, оказавшегося в сиротском приюте много лет назад (главные роли в картине сыграли Джеймс Кэгни и Барбара Стэнвик). Завершая свой контракт с MGM, Роулэнд поставил два экшн-вестерна — комедийный «Впереди - переправы» (1955) с участием Роберта Тейлора и Элинор Паркер, а также «Слава оружия» (1957) со Стюартом Грейнджером и Рондой Флеминг.

В 1959-60 годах Роуленд работал над вестерн-сериалом «Жизнь и легенда Уайетта Эрпа», после чего уехал в Европу.

В 1960-е годы Роуленд поставил в Англии шпионский экшн-детектив по роману американского писателя Микки Спиллейна «Охотники за девушкой» (1964), в котором роль частного детектива Майка Хаммера сыграл сам писатель. Затем Роуленд «поставил в Италии несколько спагетти-вестернов и костюмированных драм». «Его последним фильмом в качестве режиссёра был довольно убогий пиратский фильм „Возвращение Сюркуфа“ (1966), который был поставлен совместно с итальянским режиссёром Серджио Бергонцелли». Роуленд закончил свою работу в кино в качестве ассоциативного продюсера снятого в Европе экшн-вестерна Натана Юрана «Захватчики земли» (1969), после чего ушёл на пенсию.

Личная жизнь 

Роуленд был женат на Рут Камминс, племяннице одного из основателей и руководителей студии «Метро-Голдвин-Майер» Луиса Б. Майера и сестре продюсера и режиссёра «Метро-Голдвин-Майер» Джека Каммингса. У них был один сын — Стив Роуленд 1932 года рождения, который стал музыкальным продюсером в Великобритании.

Рой Роуленд умер 29 июня 1995 года в округе Ориндж, штат Калифорния,США.

Фильмография 

 1943 — Потерянный ангел / Lost Angel
 1943 — Чужой в городе / A Stranger in Town
 1945 — У нас растет нежный виноград / Our Vines Have Tender Grapes
 1946 — Ранчо мальчиков / Boys' Ranch
 1947 — Роман Роузи Ридж / The Romance of Rosy Ridge
 1947 — Убийца МакКой / Killer McCoy
 1948 — Ангел с Десятой авеню / Tenth Avenue Angel
 1949 — Место преступления / Scene of the Crime
 1950 — Беглецы / The Outriders
 1950 — Две недели с любовью / Two Weeks with Love
 1951 — Извините мой прах / Excuse My Dust
 1952 — Сигналы горна днём / Bugles in the Afternoon
 1953 —  / The 5,000 Fingers of Dr. T.
 1953 — Роман с незнакомцем / Affair with a Stranger
 1953 — Совместитель / The Moonlighter
 1954 — Свидетель убийства / Witness to Murder
 1954 — Полицейский-мошенник / Rogue Cop
 1955 — Впереди — переправы / Many Rivers to Cross
 1955 — Валиться с ног / Hit the Deck
 1956 — Встречай меня в Лас-Вегасе / Meet Me in Las Vegas
 1956 — Эти дикие годы / These Wilder Years
 1957 — Клевета / Slander
 1957 — Слава оружия / Gun Glory
 1957 — Семь холмов Рима / Arrivederci Roma
 1963 — Охотники за девушкой / The Girl Hunters
 1964 — Стрелки Каза Гранде / Gunfighters of Casa Grande
 1965 — Они называют его Гринго / Sie nannten ihn Gringo
 1966 — Сюркуф, тигр семи морей / Surcouf, l’eroe dei sette mari
 1966 — Возвращение Сюркуфа / Il grande colpo di Surcouf

Примечания

Ссылки 
 Рой Роуленд на сайте Turner Classic Movies

Кинорежиссёры США
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры XX века
Режиссёры фильмов нуар
Режиссёры вестернов